Jean-Baptiste Colbert (1619–1683) – francuski polityk, Kontroler Generalny Finansów Ludwika XIV
 Jean-Baptiste Colbert (1651–1690) – francuski polityk, markiz de Seignelay
 Jean-Baptiste Colbert de Torcy (1665–1746) – francuski polityk, markiz de Torcy